Сен-Сен-л’Аббеи́ () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Дижон. Население кантона на 2006 год составляло 3109 человек.

Код INSEE кантона — 2130. Всего в кантон Сен-Сен-л’Аббеи входят 20 коммун, из них главной коммуной является Сен-Сен-л’Аббеи.

Коммуны кантона 

 Блиньи-ле-Сек — население 160 чел.
 Шампаньи — население 38 чел.
 Шансо — население 194 чел.
 Кюртий-Сен-Сен — население 84 чел.
 Франшвиль — население 246 чел.
 Френуа — население 63 чел.
 Ламаржель — население 165 чел.
 Лери — население 225 чел.
 Панж — население 78 чел.
 Пельре — население 99 чел.
 Пуазёль-ла-Гранж — население 72 чел.
 Понсе-сюр-л’Иньон — население 84 чел.
 Сен-Мартен-дю-Мон — население 419 чел.
 Сен-Сен-л’Аббеи — население 365 чел.
 Сосси — население 103 чел.
 Труо — население 111 чел.
 Тюрсе — население 174 чел.
 Вал-Сюзон — население 212 чел.
 Во-Соль — население 151 чел.
 Виллот-Сен-Сен — население 66 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор